Willemskerk (Batavia) - kerk in Batavia, bekend als Gereja Immanuel
Willemshof - kerk in Den Haag